Dubai Duty Free Tennis Championships 2017 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 500 w sezonie 2017 z cyklu Dubai Duty Free Tennis Championships rozgrywany w dniach 27 lutego–4 marca 2017 roku w Dubaju na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 858 530 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich